Брак по расчёту () — польский фильм, музыкальная комедия 1966 года.

Сюжет 
Девушка из семьи подпольных торговцев (Эльжбета Чижевская) убегает от родителей, чтобы поселиться с любимым художником (Даниэль Ольбрыхский). Её родители (Ханка Белицка, Болеслав Плотницкий) поначалу гневаются, но потом приходят к мысли, что такой зять это будет для них очень полезен. Свои нелегальные доходы они инвестируют в живопись.

В ролях 
 Эльжбета Чижевская — Иоанна
 Даниэль Ольбрыхский — Анджей
 Болеслав Плотницкий — отец Иоанны
 Ханка Белицкая — мать Иоанны
 Богдан Лазука — Эдзё
 Янина Романувна — тётя Эдзё
 Богумил Кобеля — «Инженер» Квилецкий
 Цезары Юльский — Келькевич
 Войцех Покора — тайный агент
 Веслава Квасьневская — Магда
 Казимеж Вихняж — отец Магды
 Анджей Заорский — художник, друг Анджея
 Витольд Дембицкий — Майк
 Войцех Раевский — профессор Липский
 Яцек Федорович — режиссёр ТВ
 Тадеуш Сомоги — член капеллы
 Зофья Ямры — мать Каси
 Ярема Стемповский — торговец картинами
 Станислав Барея — покупающий пиджак
 Марек Баргеловский — компаньон Квилецкого
 Веслав Михниковский — ''агент
 Сильвестер Пшедвоевский и др.

Литература 
 Film polski a–z / Jerzy Marchewka. — Toruń: Wydawnictwo Teresa i Jerzy Marchewka, 2005. — 180 с. ISBN 83-917860-8-0.

Ссылки 
 Описание фильма  на сайте filmpolski.pl
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Кинокомедии 1966 года
Кинокомедии Польши
Фильмы Станислава Бареи